Альбе́рто Пимпи́ни (; ) — итальянский кёрлингист, участник чемпионатов Европы и мира.

В составе мужской сборной Италии бронзовый призёр . Призёр чемпионата Италии среди мужчин, чемпион Италии среди смешанных команд.

Начал заниматься кёрлингом в 2007, в возрасте 10 лет.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро (, ).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его старшая сестра Денизе Пимпини — тоже кёрлингистка, они вместе стали чемпионами Италии среди смешанных команд в 2015 году и выступали в составе смешанной команды Италии на , заняв там 9 место.

Примечания

Ссылки 
 Aviere Scelto Alberto Pimpini - Aeronautica Militare 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу